Alan Jardine
Keith Jardine
William Jardine

Desambiguações de sobrenomes